Barsanti bezeichnet:

 ein Stadtviertel der italienischen Stadt Florenz, siehe Barsanti (Florenz)

Barsanti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Barsanti (1858–1917), italienischer Architekt und Ägyptologe
 Alfredo Barsanti (1877–1946), italienischer Kunsthändler aus Rom
 Eugenio Barsanti (1821–1864), italienischer Erfinder
 Francesco Barsanti (1690–1770), italienischer Komponist, Oboist und Flötist
 Olinto M. Barsanti (1917–1973), US-amerikanischer Generalmajor